Кари́мова — женская форма тюркской фамилии .

 Известные носительницы

Г 
 Каримова, Гульбика Галеевна (род. 1938) — Герой Социалистического Труда.
 Каримова, Гульмира Раинбековна (1977—2023) — казахский политический деятель.
 Каримова, Гульнара Исламовна (род. 1972) — узбекский дипломат.

Д 
 Каримова, Дания Юсуфовна (род. 1946) — депутат Государственной думы России.

З 
 Каримова, Зайнаб Хабибулловна (1909—1995) — советская учёная-микробиолог.

Л 
 Каримова-Тилляева, Лола Исламовна (род. 1978) — узбекский дипломат.
 Каримова, Наталья Валерьевна (род. 1974) — российская трековая и шоссейная велогонщица.

Р 
 Каримова, Разия Зариф-кызы (1916—2011) — советская узбекская артистка балета, певица, актриса и хореограф.
 Каримова, Расима Сагитовна (1939—2017) — диктор башкирского телевидения и радио.
 Каримова, Роза Шайхутдиновна (1935—2020) — советская и российская актриса, артистка Башкирского театра драмы (1959—1989) и Башкирского ТЮЗа (1989—1995), заслуженная артистка РСФСР (1985).

С 
 Каримова, Сабахон (1917—1988) — узбекская и советская актриса театра и кино, режиссёр. Народная артистка Узбекской ССР (1950).
 Каримова, Саима Сафиевна (1926—2013) — советский и российский геолог, Герой Социалистического Труда.
 Каримова, Самара Эрмековна (род. 1991) — киргизская эстрадная певица.
 Каримова, Хабиба (1923—2015) — советская и таджикская учительница, Герой Социалистического Труда (1978).
 Каримова, Эльвина Хайдарьяновна (род. 1994) — российская ватерполистка.

Т 
 Каримова, Татьяна Акбаровна (род. 1948) — первая леди Узбекистана (1991—2016).

Ю 
 Каримова, Юлия Закировна (род. 1994) — российская спортсменка, выступающая в стрельбе из винтовки.